Uherčice (powiat Brzecław) – miejscowość w Czechach, w powiecie Brzecław
 Uherčice (powiat Znojmo) – miejscowość w Czechach, w powiecie Znojmo